Сантос Рејес Тепехиљо има више значења:

 Општина Сантос Рејес Тепехиљо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантос Рејес Тепехиљо (Сантос Рејес Тепехиљо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику